Coliguacho puede hacer referencia a: 
Los siguientes insectos de coloración negra y naranja:
 Scaptia lata, especie de díptero perteneciente a la familia de los tabánidos. 
 Elaphroptera nigripennis, especie del orden Hymenoptera, conocida igualmente como avispa pehuenche.